Kosan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kosan (ort), Kangwŏn-do, 
 Kosan-gun, kommun, Kangwŏn-do, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar